Флаг муниципального образования «Город Йошка́р-Ола́» Республики Марий Эл Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Действующий флаг 
Ныне действующий флаг утверждён 22 июня 2011 года.

Флаг муниципального образования «Город Йошкар-Ола» представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, лазоревого цвета с двухсторонним изображением в центре полотнища основного элемента герба муниципального образования «Город Йошкар-Ола», развёрнутого к древку, — серебряного лося с золотыми рогами и копытами. Габаритная ширина изображения основного элемента герба на флаге муниципального образования «Город Йошкар-Ола» должна составлять 2/5 части длины полотнища флага.

Данный флаг Йошкар-Олы не внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Предыдущие флаги 
Первый флаг муниципального образования «Город Йошкар-Ола» был утверждён 27 февраля 2006 года. Описание флага гласило:

Флаг муниципального образования «Город Йошкар-Ола» представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, лазоревого цвета с белой дважды гаммированно разделённой геометрическим орнаментом полосой вдоль древка, с двухсторонним изображением в центре лазоревого поля основного элемента герба муниципального образования «Город Йошкар-Ола», развёрнутого к древку, — серебряной лосихи. Ширина полосы составляет 1/5 части ширины флага. Габаритная ширина изображения основного элемента герба на флаге муниципального образования «Город Йошкар-Ола» должна составлять 2/5 части длины полотнища флага.

Данный флаг Йошкар-Олы не внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Второй флаг был утверждён 26 декабря 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации (Протокол 35д, № 2786). Авторы: И. В. Ефимов, П. И. Ефимов.

Флаг муниципального образования «Город Йошкар-Ола» представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, лазоревого цвета с двухсторонним изображением в центре полотнища основного элемента герба муниципального образования «Город Йошкар-Ола», развёрнутого к древку, — серебряной лосихи. Габаритная ширина изображения основного элемента герба на флаге муниципального образования «Город Йошкар-Ола» должна составлять 2/5 части длины полотнища флага.

См. также 
 Герб Йошкар-Олы
 Гимн Йошкар-Олы
 Гербы районов Марий Эл
 Флаги Марий Эл
 Флаг Марий Эл
 Гимн Марий Эл

Примечания 

Символы Йошкар-Олы
Флаги с изображением лося